Кристијан VII Дански (палата Кристијансборг, 29. јануар 1749- Рендсбург, 13. март 1808) је био краљ Данске и Норвешке. Био је син Фредерика V и Лујзе од Велике Британије. 

Владавина Кристијана VII је била обележена његовом менталном болешћу и највећи део своје владавине Кристијан VII је био само номинални краљ. Његов полубрат Фредерик је одређен за регента Данске 1772. године. Од 1784. па до смрти Кристијана VII, Кристијанов син, будући краљ Фредерик VI, је деловао као незванични регент.

Породично стабло 

Рођени 1749.
Умрли 1808.
Краљеви Данске
Норвешки краљеви
Династија Олденбург